Nordenkampen är en årligen återkommande friidrottslandskamp inomhus mellan de tre nordiska länderna Finland, Norge och Sverige, och från 2015 deltar även Danmark och Island med ett kombinerat lag utom tävlan. Tävlingen genomfördes för första gången 2011 i Tammerfors. Landskampen avgörs oftast i februari, precis i början av inomhussäsongen.

Resultat 

 2014 hamnade Sverige och Finland på samma poäng i damkampen, men Finland tog hem segern tack vare fler individuella grensegrar (6–5).

Se även 
 Finnkampen

Källor 
 Resultat (2011)
 Resultat (2012)
 Resultat (2013)
 Resultat (2014)
 Resultat (2016)
 Resultat (2017)
 Resultat (2018)

Externa länkar 
 
 

 
Återkommande sportevenemang med premiär 2012
Internationella friidrottstävlingar i Finland
Internationella friidrottstävlingar i Sverige
Internationella friidrottstävlingar i Danmark
Internationella friidrottstävlingar på Island
Återkommande sportevenemang i februari
Internationella friidrottstävlingar i Norge